Akronymet DOF kan henvise til flere forskellige artikler:

Organisationer 
 Dansk Oplysnings Forbund – en aftenskolevirksomhed.
 Dansk Orienterings-Forbund – paraplyorganisation for danske orienteringsklubber.
 Dansk Ornitologisk Forening – er en forening for alle med interesse for fugle og naturbeskyttelse.
 Dansk Oversætterforbund – gruppen af oversættere i Dansk Forfatterforening

Andet 
 Deeds of Flesh – et dødsmetalband fra USA